Der männliche Personenname Gunzelin oder Gunzlin ist eine Verniedlichungsform von Günther und Gunther.

Gunzelin ist der Name von:

 Gunzelin (Meißen), Markgraf von Meißen, auch Gunzelin von Kuckenburg.
 Gunzelin I. (Schwerin), Gunzelin von Hagen und späterer Graf von Schwerin.
 Gunzelin von Wolfenbüttel, Adliger und Ministeriale aus der Linie Wolfenbüttel-Asseburg.
 Gunzelin III. (Schwerin), Graf von Schwerin und Enkel des Gunzelin I.
 Gunzelin VI. (Schwerin), Graf von Schwerin
 Gunzelin Schmid Noerr (* 1947), deutscher Philosoph und Hochschullehrer

Germanischer Personenname